Le mot Palestine, issu du grec  via le latin , désigne initialement une région du Globe.

Géopolitique 

Le terme Palestine a plusieurs acceptions en fonction du contexte géographique, politique ou historique dans lequel il est utilisé :
 la Palestine est une région historique et géographique du Proche-Orient qui était une bande de terre occupée par les Philistins et qui, sous domination romaine, est devenu en 130 après J.C. le nom d'un territoire équivalent à la terre d'Israël ;
 la Palestine est un État revendiqué depuis 1988 par les Palestiniens, reconnu par de nombreux États, par l'UNESCO, et par l'ONU en tant qu’« État observateur non membre » ;
 la Palestine mandataire est la zone administrative qui fut sous la souveraineté de la Grande-Bretagne de 1922 à 1948 ;
 la livre de Palestine a été la monnaie de la Palestine mandataire de 1927 à 1948 () puis d'Israël de 1948 () à 1952 ().
 la Syrie-Palestine était une province romaine, formée par la fusion de la province de Syrie avec l'ancienne province de Judée sous le règne d'Hadrien ;
 les Territoires palestiniens occupés sont les territoires de l’ancienne Palestine mandataire britannique qui furent occupés par l’Égypte et la Jordanie de 1948 à 1967 puis par Israël à l’issue de la guerre des Six Jours en 1967 ;
 l'Autorité palestinienne est l'entité politique qui détient certains pouvoirs d'administration et de représentation des habitants arabes des Territoires palestiniens occupés ;
 l'Organisation de libération de la Palestine est à l'origine un mouvement de résistance armée, qui est maintenant chargé de négocier la création de l'État palestinien ;
 les documents Palestine ( en anglais) sont des documents secrets sur les négociations de paix israélo-palestiniennes, révélés par Al Jazeera.

Sciences et techniques

Biologie 
 En botanique :
 l'arum de Palestine (Arum palaestinum) est une espèce d'Aracées du genre Arum, endémique à la Palestine ;
 le chêne de Palestine (Quercus calliprinos) est un arbre à feuilles persistantes de la Méditerranée orientale.
 En ornithologie, le Souimanga de Palestine (Cinnyris osea) est un passereau de la famille des nectariniidés.

Imprimerie 
 La palestine était un caractère situé entre le gros parangon et le petit canon.

Culture et société

Architecture 
 la Villa La Palestine est un monument historique de la ville de Marseille.

Cinéma 
 Palestine est un documentaire muet de Sidney Olcott, sorti en 1912.
 Cyber Palestine est un film palestinien réalisé par Elia Suleiman, sorti en 1999.

Littérature et bande dessinée 
 Palestine est un roman graphique du journaliste Joe Sacco sur le quotidien des Palestiniens.
  est un long poème romantique de Reginald Heber, écrit en 1803.
 Le chant de Palestine ( en allemand) est un poème du  écrit par Walther von der Vogelweide.
 Le prix Palestine est un prix littéraire créé en 1979 à l'initiative de l'Association de solidarité franco-arabe et de la revue France-Pays arabes.
 Le roman Une pierre dans le cœur de Yanne Dimay se déroule en Palestine.

Musique 
 Palestine est un extended play de Yann Tiersen, sorti en .

Politique et associations 
 La Palestine Association est une organisation fondée à Londres en 1805 dans le but de promouvoir l'étude de la géographie, de l'histoire naturelle, des antiquités et de l’anthropologie de la Palestine.
 Le Palestine Post est un ancien journal sioniste en langue anglaise, publié dans la Palestine mandataire puis en Israël.
 Bienvenue en Palestine est une campagne de sensibilisation menée chaque année depuis 2010 par des militants pro-palestiniens.
 Le jund de Palestine est l'un des districts militaires (jund) de la province omeyyade et abbasside du Bilad al-Sham (Syrie).

Traditions populaires 
 Palestine (ou Palatine) est le nom donné dans de nombreuses légendes à la sœur de la fée Mélusine, enfermée à la fin de sa vie sous le Pic du Canigou.

Anthroponyme

Pseudonyme 
 Charlemagne Palestine, ou Chaim Moshe Palestine, est le nom de scène de Charles Martin, un musicien minimaliste et plasticien.

Toponyme

Hydronyme 
 Le lac Palestine est situé au nord-est du Texas (États-Unis).

Nom de localité 

 Palestine, une ville du comté de Saint Francis, dans l'Arkansas ;
 , une communauté non-incorporée du comté de Stanly, en Caroline du Nord ;
 Palestine, un village du comté de Crawford, dans l'Illinois ;
 , une ville du comté de Hancock, dans l'Indiana ;
 , une ville fantôme du comté de Lawrence, dans l'Indiana ;
 , une communauté non-incorporée du comté de Kosciusko, dans l'Indiana ;
 East Palestine, un village du comté de Columbiana, dans l’Ohio ;
 Palestine, un village du comté de Darke, dans l'Ohio ;
 Palestine, une ville du comté d'Anderson, au Texas ;
 , une communauté non-incorporée du comté de Greenbrier, en Virginie-Occidentale ;
 , une communauté non-incorporée du comté de Wirt, en Virginie-Occidentale ;
 Palestine, un precinct du comté de Randolph, dans l'Illinois.

Odonyme 
 La place de Palestine est une place de Tunis.
 La rue de Palestine est une voie située dans le  de Paris.
 La  est une voie de l'est de Bagdad.

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre